Express Mail Service, аббр. EMS — международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом. Доставка осуществляется не международной компанией, а местными почтовыми операторами — членами Всемирного почтового союза (ВПС), с 1998 года входящими и управляемыми в отношении экспресс-доставки кооперативом EMS.

Описание услуги 
По состоянию на июль 2006 года услуги EMS предоставляли 146 из 191 члена ВПС, ещё семь стран, не входящих в Союз, организовали доставку EMS по своей территории. Ежегодно независимые аудиторы проверяют качество работы EMS в каждой стране и составляют рейтинг качества предоставляемых экспресс-услуг, в соответствии с которым EMS данной страны присваивается золотой, серебряный или бронзовый сертификат.

Члены кооператива EMS

Страны — не члены EMS, доставляющие экспресс-почту

См. также 
Всемирный почтовый союз
Экспресс-почта

Ссылки 

 Официальный сайт EMS
 EMS Операционный справочник EM
 Результаты деятельности кооператива EMS в 2004—2007 годах
 Официальный сайт «EMS Почта России»
 Экспресс-почта EMS Почта России

Почтовые организации и компании
Всемирный почтовый союз
Компании, основанные в 1998 году